Bally Systems peut évoquer :
 Bally Systems, la filiale créée par Bally Manufacturing en 1976 ;
 Bally Systems, cette même filiale, rachetée par Alliance Gaming en 1996 et intégrée avec les deux autres filiales rachetées à Bally Entertainment : Bally Wulff, Bally Gaming, formant Bally Technologies ; Bally Gaming et Bally Systems fusionnent en 1998, formant Bally Gaming and Systems.